Rabbi, comune italiano
Rabbi, fiume italiano
Rabbi o rabbino, giurisperito israelita